|}

Die Bahnstrecke Baranowski–Chassan ist eine etwa 240 km lange Strecke der Dalnewostotschnaja schelesnaja doroga (Fernöstliche Eisenbahn) innerhalb der Rossijskije schelesnyje dorogi (RŽD, Russische Eisenbahnen). Sie führt von der Transsib bei Baranowski in südlicher Richtung entlang der Pazifikküste bis zur nordkoreanischen Grenze bei Chassan. Ihre Fortsetzung ist die Bahnstrecke Chassan–Rajin.

Die Strecke wird im Wesentlichen von Regionalzügen befahren, die die an der Strecke gelegenen Orte mit Ussurijsk verbinden, wo Anschluss an die Transsibirische Eisenbahn, bzw. in die regionalen Zentren Wladiwostok und Chabarowsk besteht. Alle 14 Tage passiert ein Fernzug von Moskau in die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang die Strecke.

Weblinks 
 Informationen über die Fernöstliche Eisenbahn auf den Seiten der RŽD

Bahnstrecke in Russland
Bahnstrecke BaranowskiChassan